Леонид Бляхер:
 Бляхер, Леонид Ефимович (род. 1965) — российский философ и социолог, доктор философских наук, профессор.
 Бляхер, Леонид Яковлевич (1900—1987) — советский эмбриолог и историк науки, доктор биологических наук, профессор, член Международной академии истории науки (с 1966), ученик академика М. М. Завадовского.